Amayé-sur-Seulles, Calvados
 Amayé-sur-Orne, Calvados